Okręty US Navy o nazwie USS  "Silversides", pochodzącej od rodziny ryb:
Pierwszy "Silversides" (SS-236) był okrętem podwodnym typu Gato, który służył w czasie II wojny światowej. Obecnie okręt-muzeum w Muskegon (Michigan)
Drugi "Silversides" (SSN-679) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył w czasie zimnej wojny.
Silversides